Nositelé jména Štěpán II.:

 Štěpán II. (epizodní papež) – Římskokatolickou církví oficiálně neuznávaný papež (752)
 Štěpán II. (papež) – papež (752–757)
 Štěpán II. Chorvatský – chorvatský král (1089–1090)
 Štěpán II. Uherský – uherský král (1116–1131)
 Štěpán II. Bosenský – bosenský bán (1314–1353)
 Štěpán II. Bavorský – bavorský vévoda (1347–1375)
 Štěpán II. Iberský († cca 650) – iberský kníže (637/642–cca 650)
 Štěpán II. Pálffy z Erdődu (1585 nebo 1586 – 1646), uherský šlechtic a generál

Rozcestníky - panovník

eo:Stefano#Regantoj